«Becket» puede referirse a:

Santo 
 Tomás Becket (1118-1170), Arzobispo de Canterbury.

Obras basadas en Tomás Becket 
 Becket (1884), obra de Alfred Tennyson.
 Becket (1959), obra de teatro de Jean Anouilh, basada en la vida del anterior.
 Becket (1923), película basada en la obra de Alfred Tennyson.
 Becket (1964), película basada en la obra de Jean Anouilh.

Toponimia 
 Becket, pueblo en Berkshire County, Massachusetts, Estados Unidos.